Plaats in Indonesië
 Petuguran (Pituruh), een plaats in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java
 Petuguran (Punggelan), een plaats in het bestuurlijke gebied Banjarnegara in de provincie Midden-Java